Шамбрен, Жак де (1515—1601) — французский пастор и религиозный деятель.
 Шамбрен, Адольф де (Adolphe de Chambrun; 1831—1891) — французский публицист.
 Шамбрен, Жозеф Доминик де (; 1821—1899) — французский общественный деятель.

Примечания